Potthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Potthoff (1897–1969), deutscher Journalist, Pädagoge und Schriftsteller
 Angie Potthoff (* 1974), US-amerikanische Basketballspielerin
 Antje Potthoff (* 1966), deutsche Journalistin, siehe Antje Joel
 Brigitte Potthoff (1949–1999), deutsche Badmintonspielerin, siehe Brigitte Steden
 Erich Potthoff (1914–2005), deutscher Ökonom und Hochschullehrer

 Gerhart Potthoff (1908–1989), deutscher Verkehrswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Potthoff (1911–2003), Schweizer Maler und Grafiker, siehe Hans Potthof
 Heinrich Potthoff (1938–2021), deutscher Historiker und Publizist

 Hermann Potthoff (1873–1951), deutscher Kraftfahrzeugingenieur und Hochschullehrer an der TH Hannover
 Konrad Potthoff (* 1950), deutscher Schriftsteller
 Lisa Maria Potthoff (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Lutz Potthoff (* 1964), deutscher Jazzpianist
 Margot Potthoff (Pseudonym: Kai Lundberg; * 1934), deutsche Schriftstellerin
 Matthias Potthoff (* 1987), deutscher Eishockeyspieler
 Oliver Potthoff (* 1981), deutscher Motoballtorwart
 Willy Potthoff (1925–2006), deutscher Reformpädagoge

Siehe auch:
 Potthoff-Bau
 Pothoff